Чечот — фамилия.

Известные носители:
 Чечотт, Альберт Оттонович (1873—1955) — русский инженер путей сообщения, профессор.
 Чечот, Дмитрий Михайлович (1923—2004) — советский и российский правовед, доктор юридических наук.
 Чечот, Иван Дмитриевич (род. 1954) — кандидат искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусства.
 Чечотт, Оттон Антонович (1842—1924) — русский психиатр, профессор.
 Чечот, Ян (1796—1847) — польский поэт, фольклорист и этнограф.

См. также 
 Чечотт